Чемпіонат Албанії 1993–1994 — 55-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше стала Теута.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тирана взяв участь у Кубка володарів кубків 1994—1995 як переможець Кубку Албанії 1993—1994.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}
Клуби Томорі (Берат) та Шкумбіні пройшли до наступного сезону Першої ліги Албанії.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1993—1994
Албанія
Албанія